Archibald Leman Cochrane – medico scozzese
 Brady Leman – sciatore freestyle ed ex sciatore alpino canadese
 Eric Leman – ex ciclista su strada belga
 Luc Leman – ex ciclista su strada belga